Матиц Чрниц (; 12 июня 1992 года, Марибор) — словенский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за клуб «Олимпия» (Любляна).

Карьера 
Матиц Чрниц — воспитанник словенского футбольного клуба «Марибор». 20 мая 2009 года он дебютировал в словенской Первой лиге, выйдя на замену во втором тайме гостевого поединка против «Горицы». 30 июля 2011 года Чрниц забил свой первый гол на высшем уровне, забив победный мяч в домашней игре с «Рударом». Первую половину 2012 года он провёл на правах аренды в клубе Второй лиги «Дравиня», а первую половину 2013 года на правах аренды — в команде Первой лиги «Алюминий».

С начала 2015 года Чрниц представлял словенский «Домжале». 28 июля 2016 года он сделал дубль в домашнем матче квалификации Лиги Европы 2016/17 против английского «Вест Хэма». В августе 2016 года Чрниц перешёл в хорватскую «Риеку».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Алюминий»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна